Орна́мент (від  — прикраса) — візерунок або узор, побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів, стилізованих тваринних чи рослинних мотивів. Орнамент, як прикраса, відіграє функцію естетичного оздоблення тіла (ювелірні прикраси), приміщення, споруди (архітектурні прикраси), чи будь-якого іншого простору. Але на ділі ці основи орнаменту часто дуже вибагливо комбінуються плетіння зі звіриними мотивами (т. зв. тератологічний орнамент, причому звірі здебільшого фантастичні; ); комбінується й рослинний орнамент зі звірями, звірі навіть нерідко входять і до геометричного орнаменту (в західноукраїнських писанках та вишивках); отже, мотиви орнаменту так химерно між собою переплітаються, що .

Орнамент — це досить складна система, що компонується з різноманітних елементів, знаків, символів, які взаємодіючи між собою, створюють цілісну енергетичну картину, зрозуміти яку сьогодні глибинно важко.

К. Широцький підкреслив, що «на найпростішій і на найскладнішій стадії в розвитку орнаменту народ звертається до природи, але не просто копіює навколишню дійсність, а перероблює, спрощує і своїм умовним малюнком створює власний стиль».

Види орнаменту 
 Рослинний
 Зооморфний
 Антропоморфний
 Геометричний
 Каліграфічний
 Пейзажний

Див. також 

 Орнаментика (музика)
 Татуювання
 Мода
 Патерн
 Арабески
 Лабіринт
 Меандр

Джерела 

 
 Орнаментальна композиція 
 Символіка українського орнаменту  // Железняк С. Н., Ламонова О. В. Образотворче мистецтво: підручник для 5-го кл. — К.: Генеза, 2013. — 176 с. ISBN 978-966-11-0265-0
 Беларускія арнаменты  
 Беларускі арнамэнт // «Радыё Свабода», 5 грудня 2014  
 OrnamentUA : Онлайн-конструктор для створення унікального національного українського орнаменту «Бродівське письмо»

Посилання